Malooleksandriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Malooleksandriwka (Pawlohrad), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad
 Malooleksandriwka (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk
 Malooleksandriwka (Swatowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe
 Malooleksandriwka (Werchnjodniprowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk